Top Dog steht für:

 Top Dog (1995), US-amerikanischer Film von Aaron Norris
 Top Dog (2014), britischer Film von Martin Kemp (Musiker) 
 Top Dog, schwedische Krimiserie, siehe Hidden Agenda (Fernsehserie)